Het tennistoernooi US Open werd in 2006 bij de vrouwen voor de 120e keer gehouden. De als derde geplaatste Russin Maria Sjarapova won voor de eerste keer het toernooi door in de finale de Belgische Justine Henin-Hardenne met 6-4 en 6-4 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1 en 2)
  Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2006